Василий Кузьминов:
 Кузьминов, Василий Иванович (1921—1969) — разведчик, Герой Советского Союза (1945).
 Кузьминов, Василий Павлович (1913—1985) — гвардии младший лейтенант, танкист, Герой Советского Союза (1946).